A edição de 1990/1991 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos ingleses do Manchester United que, na final, derrotaram os espanhóis do FC Barcelona por 2-1. Esta vitória marcou o regresso em grande dos clubes ingleses às competições europeias, após cinco anos de suspensão, e, também, foi o primeiro troféu europeu de Alex Ferguson como treinador do Manchester United.

O representante português, o Estrela da Amadora, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos belgas do RFC Liège.

Pré-eliminatória

Esquema

Primeira Eliminatória 

1Estrela da Amadora venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-3

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1990 no futebol
1991 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças